Edifício do Secretariado pode se referir a diversos prédios, em especial prédios governamentais na Índia. Alguns deles:

 O Edifício do Secretariado, a sede do Secretariado das Nações Unidas, parte da Sede da ONU em Nova Iorque;
 O Edifício do Secretariado, também chamado Secretariado Central, sede do poder executivo nacional em Nova Deli, Índia;
 O Edifício do Secretariado, sede do poder executivo dos estados de Punjabe e Haryana, em Chandigarh, Índia;
 O Edifício Geral do Tesouro, também chamado de Secretariado, em Colombo, Sri Lanka.

Desambiguações de construções